Dömsödi János (1919–1995) színművész
 Dömsödi János (1940) földmérőmérnök